Abel Lahure (? -1874), dramaturge et architecte français ;
 Auguste Lahure (1835-1891), officier, explorateur, diplomate et auteur militaire belge ;
 Charles Lahure (1809-1887), écrivain, éditeur et imprimeur français ;
 Corneille Lahure (1800-1882), général belge ;
 Louis Joseph Lahure (1767-1853), général belge.